Tula de Allende kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tula de Allende, Hidalgo, 
 Tula de Allende kommun, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar